Погоновка () — село,
Григоровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481807.

Географическое положение 
Село Погоновка находится на левом берегу безымянного ручья, левого притока реки Лукноваха.
На ручье стоит плотина, образующая большое водохранилище (~180 га).
Примыкает к сёлам Малолетки и Богодарово.

Примечания 
Информация о селе Погоновка отсутствует на сайте . Населённый пункт был присоединён к селу Малолетки ориентировочно в 1970-х годах.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Барвенковского района